La gara di big air ai campionati del mondo di snowboard 2011 si è svolta a Barcellona il 15 gennaio 2011, con la partecipazione di 52 atleti da 17 nazioni.

Risultati

Qualificazione

Finale
Il miglior punteggio dei primi due round è sommato a quello del terzo per ottenere il punteggio totale. Il secondo miglior punteggio dei primi due round viene considerato in caso di parità.

Zachary Stone viene squalificato per doping per uso di cannabis.

Sci nel 2011